Lodewijk Willem van Bentheim-Steinfurt (1756-1817), vorst van Bentheim en Steinfurt 
 Lodewijk Willem van Bentheim-Steinfurt (1812-1890), vorst van Bentheim en Steinfurt